Масаинов — фамилия; имеет женскую форму Масаинова.
 Масаинов, Алексей Алексеевич - русский поэт Серебряного века. 
 Масаинов, Борис Алексеевич (более известен как Борис Анибал; 1900—1962) — русский советский очеркист, литературный критик, журналист, поэт, писатель-фантаст.
 Масаинов, Олег Пантелеймонович (1926—1999) — советский художник-оформитель игровых кукол, заслуженный работник культуры РСФСР, участник Великой Отечественной войны.